La sigla PPD puede estar vinculada o referida a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Informática 
 PostScript Printer Description, en lo operativo, archivo creado por el fabricante de la impresora para describir las características disponibles para sus impresoras PostScript.

Medicina 
 Derivado Proteico Purificado, también conocido como 'test de Mantoux' y también como PPD (por la sigla en inglés), prueba cutánea de exposición a la tuberculosis.

Partidos políticos 
 PPD, sigla del Partido por la Democracia, Chile.
 PPD, sigla del Partido Popular Democrático, Puerto Rico.

Miscelánea 
 PPD-40, pistola-ametralladora rusa.

Siglas